Port lotniczy Rotterdam/Haga (Rotterdam The Hague Airport) – port lotniczy położony 6 km od centrum Rotterdamu oraz 18 km od centrum Hagi w Holandii. W 2005 obsłużył około 1 mln pasażerów.

Linie lotnicze i połączenia 

Czartery

Przypisy 

Rotterdam
Transport w Rotterdamie
Architektura w Rotterdamie